Photo peut faire référence à :
 la photo, raccourci usuel de photographie ;
 une photo, image produit par photographie ;
 Photo, film réalisé en 2012 par Carlos Saboga ;
 Photo, journal mensuel créé en 1967 par Roger Thérond ;
 Réponses Photo, journal mensuel créé en 1992, publié par Mondadori France.
 Apple Photos, un logiciel de gestion et traitement photo développé par Apple , pour iOS ,OSX.

Voir aussi